Борис Александрович Репнин по прозванию Ехидна († 27 мая 1670) — князь, государственный деятель, , воевода и наместник, боярин.

Второй сын стольника князя Александра Андреевича Репнина († 1612). Старший брат — боярин князь Пётр Александрович Репнин († 1643).

Биография 
Родился около 1600 года. Получил чин стольника (1616). Участник обороны Москвы (1618—1619), будучи несовершеннолетним, ездил к воеводам с различными поручениями от царя. Любимец царя Михаила Фёдоровича, упомянут в разрядах в чине обеих свадеб государя (1624 и 1626). Находился на дворцовой службе (1630-1640). Минуя чин окольничего, был возведён царём из стольников прямо в бояре (06 января 1640).

Во время двоевластия, когда патриарх Филарет, имевший титул великого государя, подписывал указы вместе со своим сыном - царём, а зачастую и без него, влияние Репнина особенно возросло. В 1638—1642 возглавлял приказы: Иконный и Сыскных дел, Приказ Новая четверти, Галицкую четверть, Золотую, Серебряную и Оружейную палаты. 

Отправлен в Тверь искать золотые руды (1 мая 1642), в том же году (28 ноября 1642) из-за вероятного нападения калмыков на Астрахань, послан туда воеводою с почётным званием Наместника Астраханского (1642-1645/46). Судья Судного, а затем Разбойного приказов (1648-1649). Воевода в Севске (1649), переведён (1650) в Белгород в связи с угрозой нападения крымских татар. Воевода в Яблонове (1651).

В 1652 году принимал в Москве участие в переговорах с литовскими послами. В июле 1653 году возглавил русское посольство в Речь Посполитую, подготовившее воссоединение Украины с Россией, которое предлагало правительству короля Яна II Казимира прекратить войну против Б. Хмельницкого на основе Зборовского (1649) и Белоцерковского договоров (1651), но эти предложения не были приняты поляками. Тогда, в октябре 1653 года Земский собор объявил о приеме Украины в состав Русского государства, воссоединении двух славянских народов — русского и украинского — в единой державе, и объявил войну Речи Посполитой. Руководил Разбойным приказом (1654) и в мае того же года в походе против поляков состоял при особе государя. Командовал сторожевым полком под Смоленском и Вильно, от него и других воевод царю Алексею Михайловичу были посланы сеунчи о взятии города и разгроме гетманов Радзивилла и Гонсевского (30 июля 1655).

В 1656 году назначен воеводой в Смоленск с обширными административными, судебными и военными полномочиями, но (февраль 1656) отозван в Москву. В 1657—1658 один из руководителей Боярской думы при царе Алексее Михайловиче. Затем был вторично послан воеводой в Смоленск.

Руководил Владимирским судным приказом (1662-1664), полковой воевода и наместник в Белгороде (1665-1666).

Крупный землевладелец, его владения находились в Переславль-Залесском, Московском, Коломенском, Оболенском, Арзамасским и других уездах.

Умер (27 мая 1670) и похоронен в родовой усыпальнице в .

Семья 
Женат на Марии Мироновне († 1680), которая вместе с сыном Иваном Борисовичем принимала участие в построении в Пафнутьево-Боровском монастыре придела, во имя пророка Ильи (1670). Погребена рядом с мужем. 

От брака имели: 

 Старший сын — князь Афанасий Борисович Репнин († 1683), стольник, женат на княжне Анне Пожарской, дочери князя Петра Дмитриевича Пожарского.

 Младший сын — князь Иван Борисович Репнин (1617—1697) — ближний боярин и дворецкий царя Алексея Михайловича (Тишайшего) (1678 - 1692), тобольский воевода (1671-1672), женат на Евдокии Никифоровне Плещеевой († 1695), дочери Никифора Юрьевича Плещеева.
 Дочь Вера.

 Внук — князь Никита Иванович Репнин (1668—1726) — герой Полтавской битвы, генерал-фельдмаршал.

Сочинения 

 Борис Репнин-Оболенский // Виршевая поэзия. — М., 1989. — С. 114—116.

Примечания

Литература 
 
 Ульянов О. Г.  Оружейная школа Москвы в первой половине XVII века (По данным Описей 1639, 1646 и 1647 годов) // Война и оружие: Новые исследования и материалы. Вторая международная научно-практическая конференция 18-20 мая 2011 года. СПб., 2011. Ч. II. С. 442- 445.

Ссылки 
 
 Яворницкий Д. И. История запорожских козаков. — : Наукова думка, 1990. — Т. 2. — С. 508.
 Лѣтопись самовидца о войнах Богдана Хмельнитскаго и о междоусобіях, бывших…
 Громыко А. А. Дипломатический словарь. — Т. 3. — , 1973.

Дипломаты России
Военачальники Русского государства
Борис Александрович
Наместники
Воеводы Астрахани
Воеводы Севска
Бояре